Алукард — вымышленное имя, даваемое вампирам в различных фильмах и книгах, задом наперёд читается как Дракула. Известные носители:
 Алукард — персонаж серии игр «Castlevania», сын Дракулы.
 Алукард — персонаж аниме и манги «Хеллсинг».

См. также 
 «Алукарда, дочь тьмы» — фильм 1978 года.